Mühlan ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Mühlan (1856–1935), deutscher Übersetzer und Autor sowie Gymnasiallehrer
 Chris Mühlan, deutscher Musiker, Songwriter und Lobpreisleiter
 Eberhard Mühlan (* 1947), ein Religionswissenschaftler und Familienpädagoge